У́лица Желтоксан () — название улиц ряда населённых пунктов Казахстана, данное им в память декабрьских событий 1986-го года.
 '''Улица Желтоксан''' — улица в Алма-Ате
 '''Улица Желтоксан''' — улица в Астане
 '''Улица Желтоксан''' — улица в Кызылорде
 '''Улица Желтоксан''' — улица в Талдыкоргане
 '''Улица Желтоксан''' — улица в Шымкенте